Le Gros et le Maigre, nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1883.
 Le Gros et le Maigre, sculpture de David Begalov inspirée de la nouvelle.
 Le Gros et le Maigre, court métrage de Roman Polanski réalisé en 1960.